

События 
 Начало единоличного правления Поликрата на Самосе. Силосонт изгнан в Египет.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Во 2 луне луский посол Шу-гун поехал в Сун на похороны сунского Пин-гуна.
 Князь Цай Лин-хоу (Бань) прибыл в Чу. Чуский ван пригласил его на пир в Шэнь, напоил его, и в 4 луне, в день дин-сы его солдаты убили Лин-хоу и его 70 спутников. Тогда же он отправил Ци-цзы (Ци-цзи) окружить столицу Цай.
 В 5 луне, в день цзя-шэнь умерла луская княгиня Гуй, мать Чжао-гуна, её похоронили в 9 луне, в день цзи-хай, дав титул Ци-гуй.
 В 5 луне в Лу состоялась большая охота в Би-пу (согласно «Цзо чжуань», в это время года охота нарушает ритуал).
 В 5 луне луский посол Чжунсунь Цяо и чжуский князь заключили договор в Цинь-сян.
 Осенью состоялся съезд в Цзюэ-инь, где обсуждали возможную помощь Цай, присутствовали цзиньский посол Хань Ци, циский посол Го Жо, сунский Хуа Хай, чжэнский Хань Ху, луский Цзисунь И-жу, вэйский Бэй Гун-то, послы от Цао и Малого Ци.
 В 11 луне, в день дин-ю Цай было разгромлено чусцами, и ван дал Ци-цзы титул Цай-хоу. цайский наследник Ю был пленён и отведён в Чу для принесения в жертву.
 Умер князь У Юй Цзи, ему наследовал младший брат Юй Мэн (эра правления 530—527).
 Чуский Лин-ван приказал начать строительство стен во владениях Чэнь, Цай и Булан, хотя Фань У-юй отговаривал его (эпизод 216 «Го юй»).
 Воды Хуанхэ были красными у горы Лунмэнь на протяжении трёх ли.

См. также

Примечания